Shiawassee (rivier), een rivier in Michigan;
Shiawassee County, een county in Michigan, vernoemd naar deze rivier;